Юрий Киселёв:
 Киселёв, Юрий (? — ?) — советский фигурист.
 Киселёв, Юрий Владимирович (ЮрКисс; род. 1997) — российский поп-исполнитель.
 Киселёв, Юрий Михеевич (1937—2014) — советский государственный и партийный деятель.
 Киселёв, Юрий Петрович (1914—1996) — советский и российский театральный режиссёр, актёр, педагог.